Амбарная:

 Амбарная (губа)
 Амбарная (станция)

 Амбарная улица (Санкт-Петербург)
 Амбарная улица (Пермь)
 
 Амбарная книга
 Амбарная крыса
 Амбарная моль
 Амбарная болезнь
 Амбарная водка

Реки 
 Амбарная (приток Печоры)
 Амбарная (приток Амбарского Пасала)
 Амбарная (река, впадает в Пясино) — впадает в озеро Пясино
 Амбарная (приток Кыстыктаха)
 Амбарная (приток Попигая)
 Амбарная (приток Белой)
 Амбарная (приток Хадакты)
 Амбарная (Копсохтах) — приток р. Дягай

См. также 
 Амбарный
 Амбарное